Der Dreiband-Weltcup 2010/2 war das zweite UMB/CEB-Weltcupturnier im 24. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 6. bis zum 11. April 2010 im koreanischen Suwon statt. Es war das vierte Weltcup-Turnier in Suwon.

Geschichte 
Nach dem ersten koreanischen Weltcup-Sieg durch Kim Kyung-roul in Antalya war die Euphorie in Korea bei ihrem Heim-Weltcup sehr groß. In den diversen Qualifikationsrunden zeigten die Koreaner dann auch zum Teil hervorragende Leistungen. Acht waren dann auch im Hauptfeld der letzten 32 vertreten. Fünf von ihnen schafften den Sprung unter die besten 16. Hier war aber für alle koreanischen Akteure Endstation. Ab jetzt gaben dann die Europäer den Ton an. Überragend in diesem Turnier war die Leistung von Dick Jaspers. Bis zum Finale hatte er alle seine Matches souverän gewonnen. Hier wartete der aktuelle Weltmeister Filipos Kasidokostas. Der Grieche ging auch mit 2:1 Sätzen in Führung. Dann gewann Jaspers aber die beiden weiteren Sätze in zusammen nur 10 Aufnahmen und gewann noch mit 3:2. Beide spielten mit 2,222 exakt den gleichen Durchschnitt.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Suwon wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika, Asien und Europa sowie der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

In den Qualifikationsrunden wurde auf zwei Gewinnsätze zu je 15 Punkten im Round-Robin-Modus gespielt. Alle Spiele wurden mit Nachstoß gespielt. Die Shot-Clock wurde auf 50 Sekunden je Stoß gesetzt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste waren an Position 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Frédéric Caudron
  Torbjörn Blomdahl
  Dick Jaspers
  Daniel Sánchez
  Eddy Merckx
  Kim Kyung-roul
  Martin Horn
  Jozef Philipoom
  Marco Zanetti
  Tayfun Taşdemir
  Filipos Kasidokostas
  Roland Forthomme

Wildcardspieler:

 2 × Organisierender Verband:  Hwang Durk-hee,  Heo Jung-han
 2 × CEB:  Jérémy Bury,  Dion Nelin
 2 × CPB:  Ramón Rodriguez,  Javier Teran
 1 × ACBC:  Choi Sung-won
 1 × UMB:  Dương Anh Vũ

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2, und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2010/1
 Dreiband-Weltcup 2010/3
 Dreiband-Weltcup 2010/4

2010 2
Karambolageveranstaltung 2010
Billardturnier in Suwon